From a Birds Eye View — второй студийный альбом американского рэпера Cordae. Он был выпущен 14 января 2022 года на лейблах Atlantic Records и Art@War. Альбом содержит гостевые участия от Gunna, Лила Уэйна, H.E.R., Lil Durk, Freddie Gibbs, Наса, Стиви Уандера, Эминема и Родди Рича.

Синглы 
Бонусная песня с альбома «Gifted» при участии Родди Рича вышла 27 августа 2020. Видеоклип был спродюсирован Коулом Беннеттом, а песня самим Cordae, Bongo ByTheWay и Ray Keys.

Лид-сингл «Super» вышел 7 октября 2021 года. Он был спродюсирован Jack Uriah, Kid Culture и Jenius.

Второй сингл «Sinister» был выпущен 3 декабря 2021 года, он содержит гостевое участие от Лила Уэйна. Песня была спродюсирована Hit-Boy.

Список композиций 

Примечания
  сопродюсер
  дополнительный продюсер

Чарты

Примечания 

Альбомы США
Альбомы Atlantic Records
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Cordae